Jonathan Erlich e Fabrice Martin erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non difendere il titolo.

In finale Sander Arends e David Pel hanno sconfitto Jonathan Eysseric e Robin Haase con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Jonathan Eysseric /  Robin Haase (finale)
  Sander Arends /  David Pel (campioni)

  Marek Gengel /  Michail Pervolarakis (semifinale) 
  Neil Oberleitner /  David Pichler (primo turno)

Wildcard 

  Evan Furness /  Quentin Gueydan (quarti di finale)

  Arthur Bouquier /  Martin Breysach (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Harmonie mutuelle 2022